Vrbnik (Primorje-Gorski Kotar), een plaats en gemeente in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar
Vrbnik (Biskupija), een plaats in de gemeente Biskupija in de Kroatische provincie Šibenik-Knin